Saltzwedel steht für:

 Salzwedel, Hansestadt in der Altmark
 Saltzwedel (Adelsgeschlecht), altmärkisches Adelsgeschlecht
 von Saltzwedel, westpreußisches Adelsgeschlecht, siehe Wienskowski

Saltzwedel ist der Familienname folgender Personen:
 Gustav von Saltzwedel (1808–1897), preußischer Verwaltungsbeamter, Regierungspräsident
 Johannes Saltzwedel (* 1962), deutscher Germanist, Journalist und Publizist
 Martin Saltzwedel (1906–1987), deutscher Marineoffizier
 Reinhold Saltzwedel (1889–1917), deutscher Marineoffizier
 Rolf Saltzwedel (1928–2016), deutscher Heimatforscher